Lop Nor
Lop Buri (província)

Desambiguação